42183 Tubiana è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2001, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,0873174, inclinata di 6,19577° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Tubiana
Corpi celesti scoperti nel 2001